False Love and True – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
False Love and True – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley